Begrebet Den korte og den lange skala for store tal (fransk: Échelles longue et courte) er første gang anvendt af den franske matematiker  Geneviève Guitel i 1975. Det bliver brugt til at beskrive de to måder, som store tal navngives på. I Kontinentaleuropa, herunder Skandinavien, anvendes mest den lange skala, og i engelsktalende lande bruges mest den korte.

Talordene milliard, billiard osv. er altså ikke med i den korte skala. Mens million betyder det samme på de to skalaer så har talordene billion, trillion osv. forskellig betydning på de to skalaer, som vist i nedenstående tabel.

Eksterne henvisninger 

 Long and short scales  fra netstedet Language and numbers (engelsk)
 Resolution 12 om blandt andet tera, giga osv som enheder , fra BIPMs 11. møde (1960)

Tal